Lauricius är ett släkte av spindlar. Lauricius ingår i familjen Tengellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Lauricius